Grégor (天退星玄武のグレゴー, Tentaisei Genbu no Guregō) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre de la Tortue Noire, de l'étoile Céleste de la Retraite, Grégor apparaît uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 
Le personnage de Grégor n’apparaît que dans le Manga "The Lost Canvas".

Ce manga, basé sur l'œuvre principale "Saint Seiya" créé par Masami Kuramada, nous raconte l'histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , soit 250 ans avant la série originale.

Un passage éclair 
Alors qu'El Cid, chevalier d'or du Capricorne tentait de s’approcher du Château d’Hadès, Gregor et quatre autres spectres tentèrent de l’en empêcher par la force. Déclenchant son attaque "Excalibur" les quatre spectres accompagnant Gregor furent taillés en pièces sur le coup. 

Confiant car convaincu que sa Surplis était plus résistante que le diamant, Gregor se jeta sur El Cid et tenta de l’écraser ; le chevalier d'or du Capricorne le coupa alors en deux sans sommation.

Surplis 
La surplis de Gregor représente le Genbu ou Tortue Noire, qui représente un des quatre animaux symbolique du zodiaque chinois.

Technique 

N/C

Spectres d'Hadès